Kanada:
 Main – rzeka

Niemcy:
 Main (pol. Men) – rzeka
 Main-Kinzig – powiat w kraju związkowym Hesja
 Main-Rhön – region planowania w kraju związkowym Bawaria
 Main-Spessart – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Main-Taunus – powiat w kraju związkowym Hesja

Osoby:
 Lorne Main – kanadyjski tenisista
 Marjorie Main – amerykańska aktorka
 Mary Main – amerykańska psycholog

Inne:
 Main – papierosy
 Podprogram główny

Zobacz też:
 Ma'in
 Maintal
 Mein